Ghosts puede referirse a:

Música 
 Ghost (banda) (2008-presente), banda sueca de heavy metal;
 Ghosts (banda) (2006-presente), banda británica;
 Ghosts (álbum) de Siobhán Donaghy) (2007);
 Ghosts (álbum de Rage) (1999);
 Ghosts (canción de Ladytron) (2008);
 HIStory/Ghosts, canción de Michael Jackson.

Cine 
 Ghosts (película de 1987), de Elijah Moshinsky;
 Ghosts (película) (1996), cortometraje de Michael Jackson;
 Ghosts (película de 2006), película de Nick Broomfield (GB).

en:Ghosts (disambiguation)